Neilo är ett släkte av musslor. Neilo ingår i familjen Malletiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Neilo